Palca de pallqa, palqa o simplemente palca tal como la escribimos y pronunciamos por  la castellanización que se dio desde la época en que llegaron los peninsulares. proviene de la palabra quechua que significa: horqueta o bifurcación.

Divisiones Administrativas

Bolivia 
 Palca, localidad y municipio de la provincia de Pedro Domingo Murillo en el Departamento de La Paz, Bolivia.
 La Palca, localidad del Departamento de Potosí, en Bolivia.

Chile 
 Palca, antigua comuna chilena, hoy en territorio peruano.

Perú 

 Palca, distrito del Departamento de Huancavelica;
 Palca, distrito del Departamento de Puno;
 Palca, distrito del Departamento de Tacna
 Palca, distrito del Departamento de Junín;